Fons de Garantia de Dipòsits, mecanisme públic per protegir els dipòsits bancaris
 Dessulfuració de gasos de combustió (del nom en anglès Flue-Gas Desulfurization), tècnica per eliminar el diòxid de sofre dels gasos de combustió